Treću hrvatsku vaterpolsku ligu, četvrti rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 2010. je činilo jedanaest klubova podijeljenih u dvije grupe.

Ljestvice

Liga Šibenik 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2010/2011  
 hvs.hr, rezultati

Liga Split 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2010/2011  
 hvs.hr, rezultati  
 dugirat.com  
 dugirat.com, wayback arhiva

Za prvaka 3. HVL 
Brodarica - Dupin Tučepi 11:13 
Dupin Tučepi - Brodarica 16:11 
Dupin iz Tučepa prvak 3.HVL 2010.

Unutarnje poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2009./10.
 1. B HVL 2010.
 2. HVL 2010.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Hrvatski športski almanah 2010/2011
 hvs.hr, 3. HVL Split, rezultati wayback arhiva 
 hvs.hr, 3.HVL Šibenik, rezultati wayback arhiva 
  

2010